Bomberman est un personnage de jeu vidéo dont il existe une longue série partageant le même nom.

 Bomberman peut faire référence à :
 Bomberman : la série dans son ensemble.
 Bomberman : le premier jeu de la série, sorti en 1983.
 Bomberman : un épisode amélioré sorti initialement sur PC-Engine en 1990.
 Bomberman : sorti en 2004.
 Bomberman : le premier opus sur Nintendo DS sorti en 2005.
 Bomberman : le premier épisode sur PlayStation Portable sorti en 2006.